Krzesławice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Krzesławice, village de la voïvodie de Mazovie
 Krzesławice, village de la voïvodie de Petite-Pologne